Серге́й Новосёлов:
 Новосёлов, Сергей Александрович (1965—2006) — советский и российский хоккеист.
 Новосёлов, Сергей Иосифович (1909—1974) — советский педагог-математик, автор школьных учебников.
 Новосёлов, Сергей Сергеевич (1963—2018) — советский футболист.
 Новосёлов, Сергей Юрьевич (род. 1977) — российский регбист и регбийный тренер.